Kenji Baba (Kanagawa, 7 juli 1985) is een Japans voetballer. Hij verruilde in januari 2018 Mito HollyHock transfervrij voor Oita Trinita.

Clubstatistieken
Bijgewerkt tot 18 juli 2019.

Japans voetballer